Сезон 1947/48 — 38-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 37-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в восьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Венская лига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1947/48
Чемпионат Австрии 1947/48 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1947/48 на сайте AustriaSoccer.at

1947/1948
Аустрия Вена